Triquetrum (von lateinisch triquetrus „dreieckig“) nennt man

 den Dreistab, ein historisches astronomisches Instrument
 das Dreiecksbein (Os triquetrum), einen Knochen der Handwurzel